Dit is een lijst van planetoïden 27101-27200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27101) - || 1998 VK7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27102) - || 1998 VV7|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27103) - || 1998 VB15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27104) - || 1998 VH18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27105) - || 1998 VB20|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27106) - || 1998 VV29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27107) - || 1998 VB30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27108) - || 1998 VM30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (27109) - || 1998 VV32|| 15 november 1998 || CSS
|-
| (27110) - || 1998 VX33|| 11 november 1998 || ODAS
|-
| (27111) - || 1998 VV34|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27112) - || 1998 VC35|| 12 november 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27113) - || 1998 VY54|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (27114) Lukasiewicz || 1998 WG2|| 19 november 1998 || P. G. Comba
|-
| (27115) - || 1998 WG3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27116) - || 1998 WL3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27117) - || 1998 WQ3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27118) - || 1998 WD8|| 25 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27119) - || 1998 WH8|| 25 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27120) - || 1998 WV8|| 28 november 1998 || I. P. Griffin
|-
| (27121) - || 1998 WV10|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (27122) - || 1998 WY13|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (27123) - || 1998 WM14|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (27124) - || 1998 WA20|| 29 november 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (27125) - || 1998 WZ20|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (27126) - || 1998 WG23|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (27127) - || 1998 WB24|| 25 november 1998 || LINEAR
|-
| (27128) - || 1998 WB25|| 28 november 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27129) - || 1998 XN1|| 7 december 1998 || ODAS
|-
| (27130) Dipaola || 1998 XA3|| 8 december 1998 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (27131) - || 1998 XU3|| 9 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27132) Ježek || 1998 XJ9|| 11 december 1998 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (27133) - || 1998 XQ9|| 14 december 1998 || K. Korlević
|-
| (27134) - || 1998 XO11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27135) - || 1998 XB12|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (27136) - || 1998 XJ16|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27137) - || 1998 XP27|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27138) - || 1998 XU42|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27139) - || 1998 XX46|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27140) - || 1998 XW49|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27141) - || 1998 XT52|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27142) - || 1998 XG61|| 13 december 1998 || Spacewatch
|-
| (27143) - || 1998 XK63|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27144) - || 1998 XN74|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (27145) - || 1998 XC94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (27146) - || 1998 YL1|| 16 december 1998 || LINEAR
|-
| (27147) - || 1998 YE2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (27148) - || 1998 YT2|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (27149) - || 1998 YN3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27150) Annasante || 1998 YQ3|| 16 december 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (27151) - || 1998 YT3|| 17 december 1998 || K. Korlević
|-
| (27152) - || 1998 YN5|| 21 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27153) - || 1998 YO5|| 21 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27154) - || 1998 YG7|| 22 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (27155) - || 1998 YM16|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (27156) - || 1998 YK22|| 21 december 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27157) - || 1998 YK27|| 25 december 1998 || K. Korlević
|-
| (27158) - || 1998 YZ29|| 27 december 1998 || LONEOS
|-
| (27159) - || 1999 AA2|| 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27160) - || 1999 AQ4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27161) - || 1999 AR4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27162) - || 1999 AM6|| 8 januari 1999 || LINEAR
|-
| (27163) - || 1999 AA7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27164) - || 1999 AH7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27165) - || 1999 AM7|| 10 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27166) - || 1999 AN20|| 12 januari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (27167) - || 1999 AH21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27168) - || 1999 AN21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27169) - || 1999 AS23|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (27170) - || 1999 AN30|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (27171) - || 1999 AD33|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (27172) - || 1999 AN34|| 15 januari 1999 || LONEOS
|-
| (27173) - || 1999 BM1|| 18 januari 1999 || Kleť
|-
| (27174) - || 1999 BB2|| 19 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (27175) - || 1999 BS2|| 18 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27176) - || 1999 BR3|| 19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27177) - || 1999 BU3|| 19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27178) - || 1999 BT6|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (27179) - || 1999 BJ10|| 23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (27180) - || 1999 CM1|| 7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27181) - || 1999 CX1|| 7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (27182) - || 1999 CL3|| 8 februari 1999 || F. Uto
|-
| (27183) - || 1999 CF4|| 10 februari 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (27184) - || 1999 CX4|| 8 februari 1999 || S. Donati
|-
| (27185) - || 1999 CH37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27186) - || 1999 CA39|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27187) - || 1999 CQ40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27188) - || 1999 CL46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27189) - || 1999 CF51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27190) - || 1999 CW51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27191) - || 1999 CO54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27192) - || 1999 CR59|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27193) - || 1999 CD60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27194) - || 1999 CF60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27195) - || 1999 CD61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27196) - || 1999 CF64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27197) - || 1999 CW65|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27198) - || 1999 CR66|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27199) - || 1999 CE67|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (27200) - || 1999 CV69|| 12 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten